Науки о жизни (от ; бионауки) — крупный раздел и структурная единица естествознания, мультидисциплинарное комплексное направление, основанное на изучении живых организмов и их природных связях. Группа знаний, принятая в современной международной классификации наук и в наукометрии.

Общее определение наук о жизни — это изучение живых организмов и жизненных процессов.

Описание 
Науки, изучающие жизнь как природное тело.

Биология является центральным элементом наук о жизни, к ним также относятся медицинские и технологические достижения в области молекулярной биологии, биохимии и биотехнологии и другие междисциплинарные области изучающие жизнь.

Многие современные исследовательские и образовательные институты (кафедры и лаборатории), которые занимаются биологическими проблемами, называли себя биологией, в последние годы трактуют свою деятельность расширительно — используя словосочетание «науки о жизни» и «бионауки».

В 1980-х годах науки о жизни занимали первое место по объёму финансирования среди других областей фундаментальной науки в США.

История в России 
В 2014 году в России науки о жизни включены в список приоритетных направлений развития науки и технологий до 2030 года

В 2015 году для структурирования науки в России Федеральное агентство научных организаций разделило все науки на четыре секции:
 Математические, физические, компьютерные и технические науки
 Химические науки
 Науки о жизни — биологические и медицинские науки
 Науки об окружающей среде — науки о Земле, экология и другие.

Основные направления 
 Биология (все разделы), общая биология, астробиология, палеонтология
 Медицина, биомедицина, анатомия, физиология, гистология, генетика
 Сельское хозяйство, генная инженерия, синтетическая биология
 Системная биология, экология, этология
 Биохимия, токсикология, энзимология
 Биофизика, квантовая биология, биотехнологии
 математическая биология, биоинформатика
и многие прочие смежные бионауки.

Научные журналы 
Специализированные издания:
 Доклады Российской академии наук. Науки о жизни
 European Journal of Biomedical and Life Sciences
 History and Philosophy of the Life Sciences
 Life Sciences

Премии и награды 
Основные премии и награды в области изучения наук о жизни:
 Медаль Габора
 Премия Уайли

См. также 
 Естествознание, Биологические науки
 Науки о здоровье, Науки о Земле
 История науки
 Энциклопедия жизни
 Живое вещество

Примечания

Литература 
 Ален Р. Д. Наука о жизни. : Просвещение, 1981. 304 с.
 Лункевич В. В. Наука о жизни. : Юрайт, 2019. 358 с.
 Hull D. L. Philosophy of the Life Sciences. Cambridge University Press, 2001.
 Magner L. N. A history of the Life Sciences / 3-е издание. New York: Dekker, 2002. ISBN 0824708245.

Ссылки 

 Науки о жизни — тезаурус ЮНЕСКО
 Науки о жизни — Научный совет РАН
 Науки о жизни — новости на сайте «Элементы»
 Encyclopaedia of Life Sciences.

Естественные науки
Естествознание